El FK Pobeda Prilep (en macedoni ФК Победа) és un club de futbol macedoni de la ciutat de Prilep.

Història 
Evolució del nom:
 1941: Goce Delcev Prilep
 1950: FK Pobeda Prilep

Palmarès 
 Lliga macedònia de futbol: 2
 2004, 2007

 Copa macedònia de futbol: 1
 2002

Enllaços externs 
 Web oficial
 Blog  
 Web de seguidors 

Pobeda